Кубок УЄФА 1992–1993 — двадцять другий розіграш Кубка УЄФА, у якому у двохматчевому фіналі перемогу здобув італійський клуб «Ювентус», здолавши дортмундську «Боруссію» із загальним рахунком 6-1.

Перший раунд 

{{TwoLegResult|ПСЖ|France| 5–0 |ПАОК|Greece| 2–0 | 3–0' 1 }}

|}
1 Матч було перервано на 51-й хвилині через заварушення на трибунах. На той момент команда ПСЖ вела з рахунком 0-2. Пізніше УЄФА присудила команді ПАОК технічну поразку з рахунком 0-3.

 Другий раунд 

|}

 Третій раунд 

|}

 Чвертьфінали 

|}

 Півфінали 

|}

 Фінал 

Перший матч

Другий матч

Бомбардири

Примітки

 Посилання 
 «Ювентус» ставить рекорд, втретє досягши успіху ; uefa.com'', 1 червня 1993
 Кубок УЄФА 1992-93 на rsssf.com  

1992
1992 у футболі
1993 у футболі